Seckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Margrit Seckelmann (* 1970), deutsche Juristin
 Peter Seckelmann (1902–2001), deutsch-britischer Schriftsteller